Huit navires de lUS Navy portent le nom dUSS Massachusetts, d'après l'État du même nom :

 l', une goélette lancée en 1791, le premier navire du Revenue Cutter Service ;
 l', un bateau à vapeur qui participe à la guerre américano-mexicaine ;
 l'USS Massachusetts (1869) aurait dû être un monitor de , mais sa construction est arrêtée ;
 l', un cuirassé de classe Indiana entré en service en 1896. Second cuirassé de l'''US Navy, il participe à la guerre hispano-américaine et sert de navire d'entraînement durant la Première Guerre mondiale, avant d'être démoli en 1921 ;
 l', un navire de transport acheté à lEastern Steamship Co. par lUS Navy en 1917. Il est renommé Shawmut en 1918 ;
 l'USS Massachusetts'' (BB-54) aurait dû être un cuirassé de la première , mais sa construction est annulée par le traité de Washington de 1922 ;
 l', un cuirassé de la deuxième  qui participe à la Seconde Guerre mondiale. Il est ensuite transformé en navire musée et est visible à Fall River (Massachusetts) ;
 l', un sous-marin nucléaire d'attaque de la  dont la construction a commencé en 2020.

Massachusetts